Mistrzostwa Europy Kadetów w Piłce Siatkowej 2007 – 7. edycja mistrzostw Europy kadetów, które odbyły się w Wiedniu i Krems (Austria), w dniach od 11 do 16 kwietnia 2007 roku. Mistrzem Europy kadetów została drużyna Francji. Srebro przypadło reprezentacji Polski a brąz Belgii.

Rezultaty

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Mecze o miejsca 9–12

Mecz o 11. miejsce

Mecze o miejsca 5–8

Mecz o 7. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Finał

Zestawienie końcowe drużyn

Nagrody indywidualne 
MVP
 Guillaume Quesque
Najlepszy atakujący
 Ludovico Dolfo
Najlepszy blokujący
 Dmitrij Szczerbinin
Najlepszy zagrywający
 Markus Steuerwald
Najlepszy rozgrywający
 Benjamin Toniutti
Najlepszy punktujący
 Bram van den Dries
Najlepszy libero
 Dirk Sparidans

Linki zewnętrzne 
 , cev.lu, [dostęp: 2017-04-06].
 , cev.lu, [dostęp: 2017-04-06].
 , volleynet.at, [dostęp: 2017-04-06].

K
2007 w piłce siatkowej
2007 w Austrii
Zawody sportowe w Wiedniu